Northwest Division, della National Basketball Association (NBA)
Northwest Division, della National Hockey League (NHL)